Сен-Тібо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 40 км на південний захід від Ам'єна, 35 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 306,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Тібо на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Тібо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Тібо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Тібо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Тібо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза